Beschnitt steht für:

 Gartenbau-Methode, siehe Schnitt (Gartenbau)
 drucktechnisch notwendiger Rand, siehe Druckersprache #Beschnitt

Person:
 Eberhard Beschnitt (1933–2011), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Beschneidung (Begriffsklärung)